Marcos Maturana ist der Name folgender Personen:

* Marcos Maturana del Campo (1802–1871), chilenischer General und Politiker 
 Marcos Segundo Maturana (1830–1892), chilenischer General